

Patronyme 

 Alex Bourret (1986-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Andrée-Anne Dupuis-Bourret (1978-), artiste canadienne ;
 Caprice Bourret (1971-), actrice américaine, mannequin, femme d'affaires et personnalité de la télévision ;
 Christophe Bourret (1967-), pilote automobile français ;
 Édouard Bourret (1913-1943), résistant français des maquis de l'Ain ;
 Ernest Bourret (1827-1896), cardinal français et évêque de Rodez ;
 Gaston Bourret (1875-1917), bactériologiste français ;
 Jean-Claude Bourret (1941-), journaliste français ;
 Jean-Marc Bourret (1957-), joueur français de rugby à XIII et de rugby à XV ;
 Johan Bourret (1971-), écrivain français ; 
 Joseph Bourret (1802-1859), homme politique canadien, maire de Montréal ;
 Marie Bourret (1982-), joueuse française de rugby à XV ;
 Mathieu Bourret, pianiste et compositeur québécois ;
 Matthieu Bourret (1985-), joueur français de rugby à XV ;
 Philippe Bourret (1979-), joueur canadien de badminton ;
 René-Léon Bourret (1884-1957), géologue et zoologiste herpétologue français ;
 Victor Bourret (1877-1949), général d'armée français.

Géographie 

 Bourret, commune française située dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 Bourret, rivière française, affluent du Boudigau ;
 Pont suspendu de Bourret, pont situé à Bourret, dans le département de Tarn-et-Garonne (Occitanie, France).

Divers 

 Hôpital Gaston-Bourret, principal hôpital de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa portant le nom de Gaston Bourret (1875-1917)
 Bourret, type de vin bourru (vin nouveau doux et pétillant), spécialité du département des Landes et du Béarn

Homonymie de toponyme
Patronyme français